Antonio Šančić e Nino Serdarušić erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko hanno sconfitto Fabian Fallert e Hendrik Jebens con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (primo turno)

  Sem Verbeek /  Szymon Walków (quarti di finale) 
  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (quarti di finale)

Wildcard 

  Andrej Nedić /  Dražen Petrović (primo turno)

  Yevhenii Bondarenko /  Dmytrii Ierokhin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Banja Luka Challenger 2022